Darrow ist der Name mehrerer

Personen:
 Barbara Darrow (1931–2018), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles Darrow (1889–1967), gilt gemeinhin als der Erfinder des populären Brettspiels Monopoly
 Clarence Darrow (1857–1938), US-amerikanischer Rechtsanwalt
 Geof Darrow (* 1955), US-amerikanischer Comiczeichner
 George M. Darrow (1889–1983), US-amerikanischer Pomologe und Beerenzüchter
 George P. Darrow (1859–1943), US-amerikanischer Politiker
 Henry Darrow (1933–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 Karl K. Darrow (1891–1982), US-amerikanischer Physiker
 Nathan Darrow (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Tony Darrow (* 1938; als Anthony Borgese), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Darrow (Illinois)
 Darrow (Louisiana)
 Darrow (Oklahoma)

Siehe auch:
 Darro